Micali – cognome italiano
 Giuseppe Micali – archeologo e storico italiano
 Giuseppe Micali – pittore italiano
 Silvio Micali – informatico italiano